Гравітація:

 Гравітація — властивість тіл із масою притягуватись одне до одного.
 Гравітація (фільм) — американсько-британський науково-фантастичний IMAX 3D технотрилер режисера, продюсера та сценариста Альфонсо Куарона.
 Граvitaція — тетралогія, коктейль-казка Лесі Романчук
 Гравітація — Гравітаційне збагачення корисних копалин.

Див. також 
 Gravity